Cole Sprouse
 Dylan Sprouse